El término universo puede referirse a:

 Universo, en sentido estricto, nombre  que se le da a la totalidad de todo lo que existe.

Literatura 
 Universo de ficción, conjunto de conceptos, historias, personajes y poblaciones ficticias que funcionan como un todo homogéneo y cohesionado.

Medios de comunicación 
 El Universo, periódico de Ecuador con sede en la ciudad de Guayaquil que se publica desde 1921.
 Radio Universo, radioemisora chilena.
 Universo, cadena de televisión por suscripción estadounidense.
 The Universe, semanario católico británico fundado en 1860.

Geografía 
 The Universe, conjunto de islas artificiales en Dubái.

Música 
 Universo, título del quinto álbum del cantautor argentino Axel Fernando.
Universo, canción de Blas Cantó que iba a representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2020]].

Televisión 
 El universo, serie documental estadounidense del canal de televisión History.